Basse-Kontz, ancien nom de Contz-les-Bains, commune de Moselle.
 Haute-Kontz, commune de Moselle.